Division III i fotboll 1949/1950 bestod av fyra serier med tio lag i vardera serier. Seriesegraren i respektive serie uppflyttades till division II 1950/1951 medan de tre sämst placerade lagen nedflyttades till division IV.

Serier

Norra

Östra

Västra

N1: Namnändrad från Norrbygärde IF.

Södra

Källor
Tabeller säsongen 1949/1950

Fotboll i Sverige 1949
Fotboll i Sverige 1950
1949/1950
Fotbollssäsongen 1949/1950